Derinöz Çayı rivière de Turquie coupée par le barrage de Tatlarin dans la province de Nevşehir
 Derinöz un village du district de Ladik dans la province de Samsun en Turquie 
 Le barrage de Derinöz sur une petite rivière appelée Derinöz Deresi proche du village éponyme.
 Derinöz un village du district d'Oğuzlar dans la province de Çorum en Turquie